La Morera, municipi de la província de Badajoz (Extremadura)
 La Morera de Montsant, municipi del Priorat, a Catalunya
 La Morera (Calonge de Segarra), masia de Calonge de Segarra, a l'Anoia
 La Morera (Manresa), masia de Manresa, al Bages
 La Morera (Torà), masia de Torà, a la Segarra
 la Morera (Castellfollit del Boix)

 la Morera (el Brull)

 la Morera (Òdena)